Каменари — село в Болгарии;
 Каменари — населённый пункт в Черногории.